Читтенден — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Читтенден, Томас (1730—1797)— первый губернатор Вермонта.
 Читтенден, Элис Браун (1859—1944) — американская художница.

Топоним 
 Читтенден — город в Вермонте.
 Читтенден — округ в Вермонте.